Dome (album), een muziekalbum van Johannes Enders
 Dome (band), een post punk band met Bruce Gilbert en Graham Lewis
 Dome (berg), een berg in Groenland
 dome (geografie), een koepelvormige landvorm
 dome (geologie), een circulaire of ovale structuur in de ondergrond of aardkorst
 Dome (gletsjer), een gletsjer in het nationaal park Jasper in Canada
 Dome (racing), een Japans raceteam